Дзаламидзе, Натела Георгиевна (род. 27 февраля 1993 года в Москве, Россия) — российская теннисистка; победительница 39 турниров ITF.
 Дзаламидзе, Николоз (род. 6 января 1992, Очамчира) — грузинский футболист, полузащитник «Балтики».